El término dormición puede referirse a:
 Dormición: período durante el cual la semilla de una planta no puede germinar tras caer de su progenitor.
 Dormición: período durante el cual algunos insectos detienen su desarrollo postembrionario en respuesta a condiciones desfavorables del medio.
 Dormancia: a un período en el ciclo biológico de un organismo en el que el crecimiento, desarrollo y actividad física se suspenden temporalmente.
 El tránsito de María.